The Stool Pigeon – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Rex Motion Picture Company
The Stool Pigeon – cortometraggio del 1915 diretto da Lon Chaney
The Stool Pigeon – cortometraggio del 1915 diretto da Paul Powell